Ardara kan syfta på:

Geografi

Irland 

 Ardara (ort), Ulster, County Donegal,

Italien 

 Ardara, Sardinien, Provincia di Sassari,